Jan Branicki (1878–1941) – generał Wojska Polskiego

Zobacz też 
 Jan Klemens Branicki